The Offspring — дебютный студийный альбом американской панк-рок-группы The Offspring, релиз которого состоялся 15 июня 1989 года на лейбле Nemesis Records. В альбом, кроме прочих, вошли «Blackball» и «I’ll Be Waiting» — первые песни группы, изданные ранее в качестве сингла. Спустя 6 лет после выхода, альбом был переиздан на Nitro / Epitaph Records в 1995 году с другой обложкой. На основе умеренного успеха альбома, группа подписала контракт с лейблом Epitaph в 1991 году.

Об альбоме 
После записи в 1988 году демо, The Offspring подписали договор с компанией «Nemesis Records» и начали готовить свой первый полноформатный альбом. Запись альбома проходила в марте 1989 года на южном побережье в городе Санта-Ана, расположенном в штате Калифорния. Продюсером альбома выступил Том Уилсон, работавший ранее с группами «Dead Kennedys», «Social Distortion» и «The Vandals». Во время работы над дебютным альбомом, группа перезаписала свои ранние песни "Blackball" и "I’ll Be Waiting", которые первоначально появились в 1986 году в виде сингла с таким же названием I'll Be Waiting/Blackball и были выпущены тиражом на 7" виниловых пластинках, которые распространялись самой группой под вымышленным лейблом. Песня "Beheaded" была написана в соавторстве с бывшим участником коллектива Джеймсом Лилья.

Альбом был выпущен 15 июня 1989 года в ограниченном количестве на Nemesis Records, только на 12" виниловых пластинках и кассетах. Первоначально было продано всего 5000 экземпляров и на это группе понадобилось два с половиной года. Известно, что один из экземпляров был уничтожен Уолли Джорджем в «Шоу Уолли Джорджа» в 1989 году, в результате чего осталось только 4999 копий. В поддержку альбома The Offspring начали шестинедельный гастрольный тур по стране, во время которого «Noodles» получил ножевое ранение на Голливудском антиядерном митинге. После умеренного успеха альбома, группа подписала контракт с Epitaph Records в 1991 году.

Для того чтобы выполнить договорные обязательства с лейблом Epitaph Records, альбом был переиздан на компакт-дисках (и снова на винил и кассеты) спустя шесть лет с момента выхода в 1995 году после того, как The Offspring получили широкую известность благодаря своему третьему альбому Smash. Эта версия была почти идентична той, что была выпущена ранее на лейбле Nemesis, и отличалась только несколько другим оформлением передней обложки, разработанной Марком Рудом. Шесть лет спустя, альбом был переиздан ещё раз на Nitro Records. Переизданный альбом был выпущен 26 июня 2001 год в США (16 июля в Великобритании). Он не имел, по сравнению с первыми двумя изданиями одиннадцатого трека "Kill the President". Декстер Холланд объяснил это тем, что группа просто хотела предотвратить юридическое давление на себя и лейбл Nitro Records.

Известно так же, что трек 6 "Beheaded", был позже повторно записан как "Beheaded 1999 года", и трек 7, "Tehran", был повторно записан как сингл "Baghdad", который появился в 1991 году на EP группы.

История релиза 
Альбом The Offspring был переиздан несколько раз, в различных форматах, в разных странах и с различным оформлением (см. таблицу ниже).

Оформление 
Существует два варианта оформления обложки этого альбома. Оригинальная версия получила немало отрицательных отзывов, так как на ней изображено взрывающееся тело человеческого существа, у которого выходит из груди гитара Stratocaster. С 1995 года на переизданных версия альбома, оригинальная обложка была заменена на другое изображение.

Список композиций

CD издание 
Музыка и слова ко всем песням написаны Декстером Холландом, если не указано дополнение.

Оригинальное издание на виниловых пластинках

Сторона 1

Сторона 2 

 Трек 11 был снят с изданий альбома после июня 2001 года. На официальном сайте The Offspring, песня "Kill the President" не упоминается в трек-листе альбома.

Участники записи 
 Брайан Холланд (На CD-версии упомянут уже под псевдонимом Декстер) — вокал, гитара
 Кевин «Нудлз» Вассерман — гитара, бэк-вокал
 Грег К. — бас-гитара, бэк-вокал
 Рон Уэлти — ударные

Ссылки 
 offspring.com — Официальный сайт

Дебютные альбомы 1989 года
Альбомы The Offspring
Альбомы Epitaph Records
Альбомы Nitro Records